Карл Бруннер:
 Бруннер, Карл (1900—1980) — немецкий юрист, бригадефюрер СС.
 Бруннер, Карл (1916—1989) — швейцарский и американский экономист, лауреат премии Адама Смита.
 Бруннер, Карл (род. 1951) — итальянский саночник, чемпион Европы и мира, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Бруннер, Карл-Хайнц (род. 1953) — немецкий политик; депутат Бундестага, член Социал-демократической партии Германии.